Angern peut faire référence à :
 Angern, commune allemande de l'arrondissement de la Börde, en Saxe-Anhalt ;
 Angern an der March, bourg autrichien du district de Gänserndorf, en Basse-Autriche.